A 2001-es futsal-Európa-bajnokságot Oroszországban, Moszkvában rendezték 2001. február 22. és február 28. között. Az Európa-bajnokságot Spanyolország nyerte, miután a döntőben legyőzte Ukrajna csapatát.

Selejtezők

Részt vevő csapatok

  Csehország 
  Hollandia
  Horvátország 
  Lengyelország
  Olaszország 
  Oroszország (címvédő, házigazda)
  Spanyolország 
  Ukrajna

Csoportkör

A csoport

B csoport

Elődöntő

A 3. helyért

Döntő

Végeredmény

További információk
 uefa.com

2001
Futsaleuropabajnoksag